

В 2010 году сборная России принимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы.

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Товарищеский матч

Ссылки 
 Сборная России' 2010 на сайте rusteam.permian.ru
 Все сборные России по футболу в 2010 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2010 год в футболе
2010